Деннис Джозеф Феррер () род. 26 декабря 1970, (Нью-Йорк) — американский диджей и продюсер.

Музыкальный продюсер, который работает в стиле хаус. Основные направления его творчества основаны на звучании джаза и африканской музыки.

В 2009 году номинировался на премию Гремми.

Биография

Юность и начало карьеры: 1985—2000 
В молодости Деннис Феррер увлекался хип-хопом. Музыкальный вкус был привит благодаря родителям, которые слушали соул и диско музыку. 

Его первым релизом был альбом Stormwatch, который вышел на лейбле Synewave в 1994 году под именем проекта Morph. Вторым участником был Дэймон Уайлд (Damon Wild). Музыку проекта можно охарактеризовать как электро-хаус и техно. Под псевдонимами Aurasfere, Jax, Hippie Culture и Morph, Феррер выпускал эмбиентные и техно-композиции на нью-йоркских лейблах, таких как Experimental, C&S Records и Synewave.

В конце 90-х у него выходит несколько релизов, которые начинают характеризовать его как музыканта и ди-джея, ориентирующегося на афро и джазовое звучание. Выходят совместные работы с Керри Чендлером (Kerri Chandler). "Это было где-то с 92 по 94 год - работа с Дэймоном (Уайлдом, партнером по их проекту Morph). Но нельзя сказать, что это был один человек, у которого я учился написанию музыки, это было несколько человек; несколько действительно хороших парней. Думаю, последней главой стал Керри (Чендлер). Керри был тем, кто сказал: «Вот где вы сейчас находитесь, но знаете что? Вот как это должно звучать»."Совместные работы с Грегом Смитом (Gregory Darryl Smith) и Энтони Фланаганом (Anthony Flanagan).

2001—2010 
Деннис Феррер выпускает большое количество авторских и совеместных работ. Сотрудничает с ведущими танцевальными лейблами США и Европы, такими как Large Records, Madhouse Records, Nite Grooves, Defected, Ibadan, King Street Sounds. Создаёт свой собственный лейбл Objektivity. Номинировался на ежегодную премию Грэмми в 2009 году за ремикс на песню певицы Dido - Don't Believe In Love (Dennis Ferrer Objektivity Mix). В этом же году Феррер представил свой сингл "Hey Hey" для Objektivity, который завоевал популярность у ди-джеев и был оценен редакцией журнала Mixmag UK, в котором вышел о нём большой обзор Big Tune. Пит Тонг (Pete Tong) тоже повлиял на популярность трека, включив в его в эфире британского радио и сказав, что от записи «мурашки по коже, она качественная от начала до конца; это возвращение к лучшим достоинствам хаус-музыки, это великолепно».

2011—2020 
Ремикс Феррера на трек "Underground", выпущенный в ноябре 2012 года, занял 1 место в чарте Beatport Deep House.

В 2018 году  Деннис Феррер возобновил  свои  легендарные воскресные вечеринки Misfits Society в Blue Marlin Ibiza. Специальные гости мероприятий - товарищи по лейблу Феррера и такие артисты как: Нассер Бейкер (Nasser Baker), Скрим (Skream), Хайди (djheidi), Art Department, Деннис Круз (Dennis Cruz), Матиас Каден (Mathias Kaden), Де Ла Свинг (De la Swing) и Си Джей Джефф (Cj Jeff).

4 апреля 2020 года трек Денниса в ремиксе Riva Starr появился в эфире радиостанции Европа Плюс. Через месяц он достиг своей наивысшей позиции - 5 места.

Дискография

Примечания